Windthorst ist der Familienname folgender Personen:
 Eduard Windthorst sen. (1809–1880), deutscher Politiker
 Eduard Windthorst (1834–1914), deutscher Jurist und Politiker
 Elmar Windthorst (1930–2018), deutscher Manager
 Karl Windthorst (1836–1900), deutscher Jurist, Politiker und Oberbürgermeister von Münster
 Kay Windthorst (* 1961), deutscher Rechtswissenschaftler
 Ludwig Windthorst (1812–1891), deutscher Politiker; Vorsitzender der katholischen Zentrumspartei
 Margarete Windthorst (1884–1958), deutsche Schriftstellerin 

Windthorst bezeichnet:
 Windthorst, heute Nova Topola, ein Ortsteil der Gemeinde Gradiška
 Windthorst (Texas), Ort in Texas
 Windthorst (Saskatchewan), Ort in Saskatchewan
 Windthorstbund, Jugendorganisation der katholischen Zentrumspartei

Siehe auch:
 Windhorst